A+ steht für:

 A+, eine bis 2021 gekennzeichnete Energieeffizienzklasse für Elektrogeräte in der EU, siehe Energieverbrauchskennzeichnung#Energieeffizienzklasse
 A+ (Musiker) (* 1982), US-amerikanischer Rapper
 A+, eine Variante von APL (Programmiersprache)
 A+ (Schiff), eine Megayacht